Буковица може бити:

 Буковица (Ивањица), насеље у општини Ивањица, Република Србија
 Буковица (Краљево), насеље града Краљева, Република Србија
 Буковица (Крушевац), насеље града Крушевца, Република Србија
 Буковица (Лакташи), насеље у општини Лакташи, Република Српска, БиХ 
 Буковица (Рожаје), насеље у општини Рожаје, Република Црна Гора
 Буковица (Топуско), насеље у општини Топуско, Кордун, Република Хрватска
 Буковица (Липљан), насеље у општини Липљан, КиМ, Република Србија
 Буковица Утињска, насеље у општини Војнић, Кордун, Република Хрватска
 Глуха Буковица, насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Буковица (Решетари), насеље у општини Решетари, Хрватска
 Буковица Пректишка, насеље у општини Крашић, Загребачка жупанија
 Шпишић Буковица, општина у Вировитичко–подравској жупанији, Хрватска
 Буковица (Цазин), насеље у општини Цазин, ФБиХ, БиХ
 Буковица (Коњиц), насеље у општини Коњиц, ФБиХ, БиХ
 Буковица (Кисељак), насеље у општини Кисељак, ФБиХ, БиХ
 Буковица (Томиславград), насеље у општини Томиславград, ФБиХ, БиХ
 Буковица (Зеница), насеље у општини Зеница, ФБиХ, БиХ
 Буковица (Иванчна Горица), насеље у општини Иванчна Горица, Словенија
 Буковица (Рибница), насеље у општини Рибница, Словенија
 Буковица (Шкофја Лока), насеље у општини Шкофја Лока, Словенија

или:

 Буковица (област), крашки терен у северозападној Далмацији
 Буковица (планина), планина код Грахова, Република Црна Гора

Види још 

 Горња Буковица
 Буковица Горња
 Доња Буковица
 Буковица Доња
 Буковица Велика
 Буковица Мала
 Велика Буковица
 Мала Буковица
 Буковице